Кутигін Вадим Вікторович — капітан 1 рангу Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Кутигін Матвій Іванович (? — 1862) — Георгіївський кавалер, генерал від інфантерії, начальник Іркутського адміралтейства в 1815—1822 роках.
 Кутигін Федір Іванович (? — 1854) — Георгіївський кавалер, контр-адмірал.

Примітки